Хайбуллин — башкирская и татарская фамилия. Известные носители:

 Хайбуллин, Газимулла Гайнулович (1932—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Хайбуллин, Ильдус Бариевич (1937—2007) — российский физик.
 Хайбуллин, Кутлуахмет Кутлугалямович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Хайбуллин, Марат Раффаилович (род. 1978) — российский гитарист, автор песен, бас-гитарист группы «На́стя».
 Хайбуллин, Мухамет Минигалимович (род. 1956) — агроном, преподаватель высшей школы, доктор сельскохозяйственных наук.
 Хайбуллин, Олег Алексеевич — российский продюсер, режиссёр, сценарист и актёр.
 Хайбуллин, Ринат Рашитович (род. 1960) — советский и российский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Хайбуллина, Лилия Салаватовна (1974—2007) — российский ботаник (альголог).